Fotboll vid Södra Stillahavsspelen 1963 avgjordes mellan den 29 augusti och 8 september på Fiji. Turneringen vanns av  före värdnationen ,  knep bronset då man vann över  med hela 18–0.

Spelträd

Matcher

Omgång 1

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Rsssf.com

Södra Stillahavsspelen
1963
Södra Stillahavsspelen 1963